Sahraoui bezeichnet:

 Sahrauis, eine maurische Ethnie in der Westsahara

Sahraoui ist der Familienname folgender Personen:

 Cheb Sahraoui, algerischer Musiker
 Djamila Sahraoui (* 1950), algerische Regisseurin
 Osame Sahraoui (* 2001), norwegisch-marokkanischer Fußballspieler
 Samira Sahraoui (* 2003), deutsch-algerische Fußballspielerin